Rossfeld är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Liezen och förbundslandet Steiermark, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Rossfeld är  meter över havet.

Terrängen runt Rossfeld är bergig österut, men västerut är den kuperad. Terrängen runt Rossfeld sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Rossfeld. Närmaste större samhälle är Schladming,  km nordost om Rossfeld. 

I omgivningarna runt Rossfeld växer i huvudsak blandskog. Runt Rossfeld är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Steiermark
Berg i Österrike 1000 meter över havet eller högre